Die Abkürzung CNU steht für:
 Cameroon National Union
 Capital Normal University
 Cebu Normal University
 Christopher Newport University
 Chungnam National University
 Cisco Native Unix, das Betriebssystem von jedem Cisco IP-Telefon
 Congress for the New Urbanism (CNU)  
 Conseil national des universités (Frankreich)

CNU